Planet Earth kan syfta på:

Planet Earth (TV-serie) – en naturdokumentärserie
Planet Earth (musikalbum) – ett album av artisten Prince
Planet Earth (sång) – en singel av Duran Duran